Кнайзель () — фамилия:

 Рудольф Кнайзель (1832—1899) — немецкий драматург, актёр.
 Франц Кнайзель (1865—1926) — американский скрипач, педагог.